Маньи́-Жобе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Сюд. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70319.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 33 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекают небольшие реки Клергут () и Роньон (). Восточная часть коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 102 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 65 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 55 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 84,6 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 55 активных жителей работали 53 человека (27 мужчин и 26 женщин), безработных было 2 (2 мужчины и 0 женщин). Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона